Das Elbe-Tideauenzentrum ist ein außerschulisches Bildungs- und Veranstaltungszentrum im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Es liegt im Südosten der gleichnamigen Elbinsel an der Bunthäuser Spitze und informiert über die Besonderheiten der von den Gezeiten geprägten Süßwassertideaue. Betreiberin des Zentrums ist die Gesellschaft für ökologische Planung e.V. (GÖP), die hier auch ihren Sitz hat.

Geschichte 
Das Elbe-Tideauenzentrum befindet sich im alten Stackmeisterhaus an der Bunthäuser Spitze. „Stack“ ist Plattdeutsch und bezieht sich auf das (ab-)„stecken“ der Ufer zur Befestigung. Die Hauptaufgabe der Stackwerker war es, die Funktion der Elbe als Verkehrsweg sicherzustellen und weiterzuentwickeln. 

2006 eröffnete die Gesellschaft für ökologische Planung in diesem Stackmeisterhaus das Elbe-Tideauenzentrum – hier geht es weniger um die Elbe als Verkehrsweg, sondern mehr um die Elbe und deren Uferbereiche in Hamburg als wertvolle Natur- und Lebensräume: die Süßwassertideauen. Das Wort Süßwassertideaue setzt sich aus den drei Wörtern Süßwasser, Tide und Aue zusammen: Das Wasser der Elbe, welches in diesem Abschnitt fließt, ist Süßwasser. Die Tide ist ein anderer Begriff für Ebbe und Flut und Auen werden regelmäßig überflutete Ufergebiete genannt. Eine Süßwassertideaue ist also ein Ufergebiet, das regelmäßig von Süßwasser überflutet wird.

Besonderheit 
Das Elbe-Tideauenzentrum ist das einzige Informationszentrum zur Süßwassertideaue in Hamburg und Süßwassertideauen sind ein europaweit einmaliger Lebensraum. 

Mit größtenteils selbst gebauten Exponaten zur lokalen Natur, der Pflanzen- und Tierwelt, ermöglicht die Ausstellung Einblicke in die Besonderheiten dieses Lebensraumes und motiviert zum Ausprobieren und Erleben. Seit 2014 gehört zu den Ausstellungsräumen im alten Stackmeisterhaus noch eine Naturerlebnisfläche im Außenbereich mit Exponaten zu Tide, Deichbau und Flussregulierung sowie einem kleinen Teich, Obstbäumen und einem Insektenhotel. 

Für Gruppen besteht die Möglichkeit eines Besuches des Zentrums nach vorheriger Anmeldung. Auch Veranstaltungen finden regelmäßig im Elbe-Tideauenzentrum statt. Das Veranstaltungsprogramm ist auf der Homepage zu finden.

Weblinks 
 Elbe-Tideauenzentrum

Umweltschutzorganisation (Deutschland)
Umwelt- und Naturschutz (Hamburg)
Organisation (Elbe)
Gegründet 2006
Hamburg-Wilhelmsburg